Oku kan syfta på följande platser:

Kamerun 
 Mount Oku, berg

Kongo-Kinshasa 

 Oku (vattendrag), Kongo-Kinshasa